Die Eurométropole de Strasbourg ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est. Sie wurde am 31. Dezember 1966 gegründet und umfasst heute 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Straßburg. Sie ist als Eurometropole Mitglied im Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau und somit auch grenzüberschreitend vernetzt.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband wurde 1966 als Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) gegründet und umfasste zunächst 27, später 28 Gemeinden, als Blaesheim der CUS beitrat. Die Kernstadt Straßburg stellt dabei etwa 25 Prozent der Fläche und 60 Prozent der Einwohner des Verbands. Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurde der Gemeindeverband in die Rechtsform einer Métropole erhoben und änderte hierauf seinen Namen auf die aktuelle Bezeichnung.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 übernahm der Verband die Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes les Châteaux.

Mitgliedsgemeinden

Aufgaben 
 Planung: Gemeindeentwicklungspläne, Flächennutzungspläne, konzertierte Bebauungsgebiete (zones d'aménagements concertés, ZAC)
 Trägerschaft: ÖPNV, Großmarkt, Straßennetz und Beschilderung, Parks, Friedhöfe, weiterführende Schulen, Rettungsdienste und Feuerwehr, Wasser- und Abfallwirtschaft.

Gremien 
 Stadtverbandsrat (90 Mitglieder, von den Mitgliedsgemeinden delegiert, Anzahl der Sitze pro Gemeinde nach der Einwohnerzahl gewichtet)
 Stadtverbandspräsident (Jacques Bigot, seit 2008), wird vom Stadtverbandsrat gewählt

Verwaltung 
Die Verwaltungen von Stadtverband und Stadt Straßburg wurden 1972 zusammengeschlossen. Stadtverband und Stadt Straßburg besitzen ein daher gemeinsames Archiv. Die über 7000 Mitarbeiter der Verwaltung sind formal beim Stadtverband angestellt, ihre Tätigkeiten für die Stadtverwaltung sind bezahlte Dienstleistungen des Verbands an die Kernstadt.

Quellen 

Straßburg
Gemeindeverband im Département Bas-Rhin
Gegründet 1966